Ribeaucourt (Meuse)
 Ribeaucourt (Somme)